Соплино — название населенных пунктов в России:

 Соплино — до 1958 г. название деревни Малое Ситниково в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Соплино — до 1924 г. название деревни Тимирязево в Калязинском районе Тверской области.